Walter Zimmermann (botanicus)
 Walter Zimmermann (componist)